Pine může být: 

 pine – e-mailový klient 

příjmení osob
 Courtney Pine (* 1964) – britský jazový saxofonista
 Chris Pine (* 1980) – americký herec
 Rachel Barton Pine (* 1974) – americká houslistka

geografický název
 Burnt Pine – sídlo na ostrově Norfolk 
 Pine Bluff – město ve státě Arkansas v USA

Rozcestníky - příjmení